Олег Миха́йлов:
 
 Михайлов, Олег Алексеевич (род. 1987) — российский политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва, член КПРФ.
 Михайлов, Олег Валентинович (род. 1971) — российский композитор, пианист, концертмейстер, артист эстрады.